Krejčík est un patronyme thèque porté notamment par :

 Jakub Krejčík (né en 1991), joueur professionnel de hockey sur glace tchèque ;
 Jiří Krejčík (1918-2013), réalisateur et scénariste tchèque.

Homonymie de patronyme